Citangtu (Pangatikan), een plaats in Indonesië
Citangtu (Kuningan), een plaats in Indonesië